Чемпионат Европы по водному поло 1966 года — 11-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 21 по 27 августа 1966 года в городе Утрехт (Нидерланды).

Регламент 
В турнире участвовало 12 команд. В первом групповом раунде были 4 группы по 3 команды. Первые две команды попадали во второй групповой раунд, где также две первые команды попадали в турнир за 1-4 место, а последние две в турнир за 5-8 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 Группа B
 
 
 
 

 Группа C
 
 
 
 
 Группа D

Первый групповой раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Второй групповой раунд

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Матчи за 13-16 место

Матчи за 9-12 место

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

1966
1966 год в водном поло
Август 1966 года
Чемпионаты Европы в 1966 году
Международные спортивные соревнования в Утрехте
Спорт в Нидерландах в 1966 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах